Tegliesi – abitanti di Teglie
Tegliesi – abitanti di Teglio Veneto